Шпак — птах з родини шпакових.

Прізвище 

 Шпак Аліна Володимирівна (* 1980) — перший заступник голови Українського інституту національної пам'яти.
 Шпак Анатолій Петрович (1949—2011) — вчений у галузі фізики твердого тіла, академік НАН України.
 Шпак Василь Дем'янович (1929—2012) — заслужений майстер народної творчості України.
 Шпак Василь Пилипович (1948—2014) — живописець.
 Шпак Василь Федорович (* 1946) — політик.
 Шпак Володимир Віталійович (1984—2021) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Шпак Володимир Степанович — Герой Соціалістичної Праці.
 Шпак Галина Миколаївна — директор Денишівського навчально-реабілітаційного центу Житомирської обласної ради, заслужений працівник освіти України.
 Шпак Григорій Іванович (1915—1995) — молодший сержант РА, повний кавалер ордена Слави.
 Шпак Ігор Олегович (1990—2015) — капітан Національної гвардії України, учасник російсько-української війни.
 Шпак Катерина Семенівна — артистка драми Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка, заслужена артистка України
 Шпак Кузьма Вікторович (1918—1944) — Герой Радянського Союзу.
 Шпак Любов Олександрівна ( 1980) — український політик, доктор економічних наук.
 Шпак Марат Терентійович (1926—1993) — фізик, академік АН УРСР, лауреат Державної премії УРСР в галузі науки і техніки.
 Шпак Марк Валентинович (1988—2014) — старший прапорщик Служби безпеки України, співробітник ЦСО «Альфа»
 Шпак Марта Дмитрівна (* 1983) — українська співачка, Заслужена артистка України.
 Шпак Микола Іполітович (1909—1942) — український поет та перекладач, партизан.
 Шпак Олександр Григорович (* 1952) — політик.
 Шпак Олексій Андрійович (*1977) — український футболіст, воротар.
 Шпак Петро Савелійович — Герой Радянського Союзу.
 Шпак Петро Федорович (1931–2002) — доктор геолого-мінералогічних наук (1981), міністр геології УРСР (1967—1982).
 Шпак Сергій Миколайович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Шпак Сергій Федорович (*1984) — український футболіст, захисник.
 Шпак Федір — полковник, один із визначніших керівників повстання на Поділлі й Брацлавщині у 1702—1704 роках.

Примітки 

Українські прізвища